Марія Шарапова була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась перед чвертьфіналом через хворобу.

Серена Вільямс виграла свій другий титул на цьому турнірі, у фіналі перемігши Вікторію Азаренко з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
 ''' Лурдес Домінгес Ліно

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internazionali BNL d'Italia
Жінки, одиночний розряд